I comuni del Piemonte sono i comuni italiani presenti nella regione Piemonte. Sono 1180 e sono così suddivisi (al 1º gennaio 2023):
 187 nella provincia di Alessandria;
 117 nella provincia di Asti;
 74 nella provincia di Biella;
 247 nella provincia di Cuneo;
 87 nella provincia di Novara;
 312 nella città metropolitana di Torino;
 74 nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
 82 nella provincia di Vercelli.

Lista

Modifiche recenti 
Con L.R. n. 1 del 25 gennaio 2013, la cui efficacia fu tuttavia sospesa fino al 21 febbraio 2017, è stato istituito il comune di Mappano, mediante scorporo di territorio dai comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini e Settimo Torinese.

Sono stati successivamente istituiti, mediante fusione, i seguenti comuni:

Borgomezzavalle da fusione di Seppiana e Viganella (dal 1°/1/2016) 
Alluvioni Piovera da fusione di Alluvioni Cambiò e Piovera (dal 1°/1/2018) 
Alto Sermenza da fusione di Rima San Giuseppe e Rimasco (dal 1°/1/2018)
Cellio con Breia da fusione di Breia e Cellio (dal 1°/1/2018)
Gattico-Veruno da fusione di Gattico e Veruno (dal 1°/1/2019)
Quaregna Cerreto da fusione di Cerreto Castello e Quaregna (dal 1°/1/2019)
Val di Chy da fusione di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco (dal 1°/1/2019)
Valchiusa da fusione di Meugliano, Trausella e Vico Canavese (dal 1°/1/2019)
Valdilana da fusione di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso (dal 1°/1/2019)
Valle Cannobina da fusione di Cavaglio-Spoccia, Cursolo-Orasso e Falmenta (dal 1°/1/2019)
Lu e Cuccaro Monferrato da fusione di Lu e Cuccaro Monferrato (dal 1°/2/2019)

In tre casi il nuovo comune ha mantenuto il nome di uno di quelli soppressi (non si tratta dunque di incorporazione ma fusione ordinaria):

Campiglia Cervo da fusione con San Paolo Cervo e Quittengo (dal 1°/1/2016) 
Lessona da fusione con Crosa (dal 1°/1/2016) 
Cassano Spinola da fusione con Gavazzana (dal 1°/1/2018) 

Sono state sei le fusioni per incorporazione, che hanno pertanto comportato la soppressione del solo comune incorporato: 

Pettinengo ha incorporato Selve Marcone (dal 1°/1/2017)
Varallo ha incorporato Sabbia (dal 1°/1/2018) 
Alagna Valsesia ha incorporato Riva Valdobbia (dal 1°/1/2019) 

Busca ha incorporato Valmala (dal 1°/1/2019) 
Saluzzo ha incorporato Castellar (dal 1°/1/2019) 
Santo Stefano Belbo ha incorporato Camo (dal 1°/1/2019)

Si sono altresì verificati tre mutamenti nella denominazione del comune

Castellinaldo ha mutato denominazione in Castellinaldo d'Alba (dal 30/1/2015)

Fubine ha mutato denominazione in Fubine Monferrato (dal 24/3/2017)
Castellania ha mutato denominazione in Castellania Coppi (dal 25/3/2019).

Piemonte